Dit is een (incomplete) lijst van sterren in de open cluster de Pleiaden.

Pleiaden